L'Umaglesi Liga 2015-2016 è stata la ventisettesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 9 agosto 2015 e si è conclusa il 29 maggio 2016. La  ha vinto il campionato per la sedicesima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2014-2015 sono state retrocesse in Pirveli Liga il Met'alurgi Rustavi (dopo lo spareggio promozione-retrocessione), il WIT Georgia e il Zest'aponi. Dalla Pirveli Liga sono stati promossi il Saburtalo Tbilisi e la Lokomotivi Tbilisi (dopo lo spareggio promozione-retrocessione), rispettivamente primo e seconda classificati del girone A, e il Sapovnela, primo classificato del gruppo B.
Lo Spartaki-Tskhinvali ha cambiato denominazione in Tskhinvali.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2016-2017. La seconda e la terza classificata venivano ammesse al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2016-2017. Se la squadra vincitrice della coppa nazionale, ammessa al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2016-2017, si classificava al secondo o terzo posto, l'accesso al primo turno di Europa League andava a scalare. Le ultime due classificate venivano retrocesse in Pirveli Liga, mentre la quattordicesima classificata uno spareggio promozione/retrocessione contro la terza classificata in Pirveli Liga per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte:sito ufficiale

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammesse alla UEFA Europa League 2016-2017
 Ammessa allo spareggio promozione/retrocessione
      Retrocesse in Pirveli Liga 2016

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo tra due squadre)
Differenza reti generale
Reti totali realizzate

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 
Allo spareggio è stato ammesso lo Zugdidi, quattordicesimo classificato in Umaglesi Liga, e il K'olkheti Khobi, terzo classificato in Pirveli Liga. La vincente è stata ammessa alla Umaglesi Liga 2016.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
Erovnuli Liga